Bruno Cheuvreux (né le ) est un notaire retraité français à la tête d'un groupe présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Nice, Tours, Reims et Rennes, expert des marchés immobiliers.

Biographie 
En 1982, il crée son étude notariale qui est devenu un grand groupe. En effet, le groupe Cheuvreux est composé en 2023 de 7 études, l’Etude Cheuvreux à Paris, ainsi que Cheuvreux Bordeaux, Cheuvreux Reims, Cheuvreux Lyon, Cheuvreux Nice, Cheuvreux Tours et Cheuvreux Rennes.

En 2014, par l'ordonnance 2014-159 du 20 février, son étude met au point le bail réel immobilier relatif au logement (Brilo), sur une idée de Jean-Yves Mano, adjoint de Bertrand Delanoë au logement.  

Il fut administrateur du LCL de 2009 à 2014.  

Il organise, en 2013, le tournage sur son domaine de la Trigalière, de scènes de la série Lazy Company, se déroulant pendant la seconde Guerre mondiale, avec Alban Lenoir, Jeanne Bournaud et Thomas VDB puis, en 2014, celui dAilleurs, le clip tiré du premier album de Black M, membre du groupe Sexion d'assaut, Les Yeux plus gros que le monde.

En 2020, il devient maire d'Ambillou, en Touraine. Il fait installer aussi 100.000 panneaux photovoltaïques, à Ambillou et Sonzay, sur ses terrains de 44 hectares baptisée « Les champs solaires de Touraine », soit 30 000 MWh  par an, l’équivalent des besoins d’une ville de 15 000 habitants, pour ensuite céder la concession à Engie Green.

Notes et références

Liens externes 
 
 Intervention de Maître Bruno Chevreux, lancement Signature et Notarial l'Écosystème, Fiducial

Notaire français
Notaire du XXe siècle
Naissance en janvier 1949
Étudiant de l'université Paris-Nanterre